Alberizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Alberizzi (1609–1680), italienischer Kardinal
 Massimo Alberizzi (* 1947), italienischer Journalist